Polyfenylsulfidová vlákna (PPS) jsou textilní materiály se značnou odolností proti vysokým teplotám a mnoha chemikáliím

Z historie PPS vláken 
Chemické složení polyfenylsulfidu bylo objeveno v roce 1888. Avšak teprve v roce 1973 byla u firmy Philips Petroleum v USA vynalezena technologie výroby kompaktních plastů a vláken ( pod obchodní značkou Ryton®).  Když v roce 1987 skončila zákonná ochrana patentu, začalo se výrobou zabývat několik dalších firem. Na začátku 21. století dosáhla celosvětová spotřeba PPS vláken cca 1 100 tun ročně, vedle největšího výrobce, firmy Toray (s kapacitou 1 600 tun od roku 1998), byly známé např. firmy Inspec a Amoco. 

V 1. dekádě 21. století došlo k razantnímu zvýšení výroby v Číně. V roce 2011 zde byla zaznamenána výrobní kapacita na nejméně 20 000 tun vláken.

Cena PPS vláken se v celosvětovém průměru pohybovala mezi 9 a 10 €/kg.

Způsob výroby vláken 
PPS vlákna se vyrábí zpravidla z lineárního poly-p-fenylensulfidu tavným zvlákňováním přes trysku a několikanásobným dloužením jako monofil, multifilament nebo jako rouno (technologií meltblown nebo spunbond). 

Vyráběná stříž z hladkých nebo zkadeřených PPS vláken, např. 2,1 a 2,4 dtex 76 mm nebo stříž z recyklovaného PPS cca 40-60 mm je snadno spřadatelná na staplové příze

Vlastnosti 
Vlákno má tažnou pevnost 30-60 cN/tex, tažnost 20-30 %, navlhavost 0,1 %, hořlavost 39-41 LOI, nízkou odolnost proti UV záření a proti kyselině dusičné (HNO3)

Použití 

Vpichované plsti – hadicové filtry pro komíny uhelných elektráren (např. 500 g/m2, životnost 3 roky)  a spaloven odpadů, separátory baterií, elektroizolace

Jádrová příze (jádro PES/plášť PPS) – speciální šicí nitě
 
Krátká vlákna – vláknové matrice kompozitů

Literatura 
 Loy: Chemiefasern für technische Textilprodukte, Deutscher Fachverlag 2008, , str. 117-118

Reference 

Textilní vlákna
Umělá textilní vlákna